

Arte 
 Primavera – dipinto di Sandro Botticelli.
 Primavera – dipinto di Jean-François Millet.
 Verde primavera – gradazione di verde.
 La Primavera – statua allegorica di Benedetto Antelami.
 Primavera – dipinto di Mario de' Fiori e Filippo Lauri.
 Primavera – dipinto di Lawrence Alma-Tadema.

Botanica
 Primavera – nome volgare della Primula vulgaris

Cinema 
 Primavera – film del 1916 diretto da Achille Mauzan
 Primavera (Maytime) – film del 1937 diretto da Robert Z. Leonard
 Primavera (Vesna) – film del 1947 diretto da Grigori Aleksandrov
Primavera – film del 2016 diretto da Santiago Giralt
 La primavera (Birds in the Spring) – cartone animato del 1933, incluso nella collana Sinfonie allegre

Geografia

Brasile 
 Primavera (Pará) – comune brasiliano dello Stato del Pará
 Primavera (Pernambuco) – comune brasiliano dello Stato del Pernambuco

Cile 
 Primavera – comune della provincia di Tierra del Fuego

Colombia 
 La Primavera – comune del dipartimento di Vichada

Musica 
 Primavera – primo concerto de Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi
 Primavera – album di Caterina Caselli del 1974
 Primavera/Acqua di mare – singolo di Sandro Giacobbe del 1983
 Primavera – singolo di Marina Rei del 1997
 Primavera – album di Marina Rei del 2008
 Primavera – singolo dei Santana
 La sagra della primavera – balletto con musica di Igor' Fëdorovič Stravinskij

Sport 
Campionato Primavera – competizione calcistica giovanile.
Gran Premio Primavera – competizione ciclistica spagnola.

Storia 
 Primavera di Praga – periodo storico di liberalizzazione avvenuto in Cecoslovacchia dal 5 gennaio al 20 agosto 1968.
 Primavera berbera – insieme degli eventi che si svolsero nella primavera del 1980 in Cabilia e ad Algeri.
 Primavera nera – gli eventi che ebbero inizio la primavera del 2001 in Cabilia (Algeria) e si protrassero per diversi mesi.
 Primavera sacra – ricorrenza rituale praticata da diversi popoli dell'Italia antica.
 Primavera dei popoli – termine con cui si suole identificare l'ondata di moti rivoluzionari borghesi che sconvolsero l'Europa della Restaurazione nel 1848.
 Primavera araba – ribellioni arabe cominciate durante l'inverno 2010/2011 nelle regioni del Medio Oriente, del vicino Oriente e del Nord Africa.

Altro 
 Primavera – una delle quattro stagioni dell'anno
 Primavera – telenovela sudamericana del 1987
 Primavera – corrente della Democrazia Cristiana esistita dal 1954 al 1992
 Primavera (Wiosna) – partito politico polacco del passato
 Primavera (Spring) – romanzo di Ali Smith